29 Dywizja Grenadierów SS (1 włoska)
 29 Dywizja Grenadierów SS (1 rosyjska)